Накаряков — русская фамилия. Известные носители:
 Накаряков, Михаил Александрович (1866—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Накаряков, Сергей Михайлович (род. 1977) — трубач, концертный исполнитель.